Buli ist 
 ein Volk in Nordghana, siehe Builsa (Volk)
 die Sprache dieses Volkes, siehe Buli (Sprache)
 eine Schwertform in Afrika, s. Buli-Schwert

Buli ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Buli (1875–1941), serbischer Kaufmann und Fußballpionier 

BuLi steht als Abkürzung für:
 Bundesliga
 Butyllithium
 Bunte Liste

Siehe auch:
 Bulli
 Bully

Abkürzung